Траковка — название нескольких населённых пунктов:
 Траковка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Траковка — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.